Acura Classic:

 Acura Classic Los Angeles — название теннисного турнира в Лос-Анджелесе в 1995—1999 году.
 Acura Classic San Diego — название теннисного турнира в Сан-Диего в 2000—2007 году.